Биль 2012 (ACCENTUS- Grandmaster Tournament) — 45-й международный шахматный турнир проходивший в Биле с 23 по 28 июля. По болезни из него выбыл Александр Морозевич после двух туров

 Средний рейтинг участников: 2749.
 Турнир прошел по так называемой футбольной системе в 2 круга (за победу даётся 3 очка, за ничью — 1, поражение — 0)

Участники 

Рейтинги даны на июль 2012 года.

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Биль 2012 на сайте ChessOK
 Биль 2013 на сайте ChessOK

Июль 2012 года
Биль (шахматный турнир)
2012 год в шахматах